Župnija Razbor je lahko:

 Župnija Razbor pod Lisco, Škofija Celje
 Župnija Razbor pri Slovenj Gradcu, Nadškofija Maribor